Михно́вский () — украинская фамилия. Известные носители:

 Михновский, Григорий Матвеевич (около 1793—1864) — первый командир 14-пушечного парового корабля «Метеор», первого боевого парохода в истории российского Военно-Морского Флота, подполковник.
 Михновский, Павел Григорьевич (1832—1892) — начальник Иркутской таможни (с 1874 г.), действительный статский советник, сын Г. М. Михновского.
 Михновский, Исаак Иосифович (1914—1978) — пианист, композитор.
 Михновский, Николай Иванович (1873—1924) — украинский политический и общественный деятель.

Примечания